Гемессен, ван () — нідерландське прізвище.

 Ян ван Гемессен (1500–1566) — фламандський художник.
 Катерина ван Гемессен (1527/1528-1583) — донька Яна ван Гемессена, фламандська художниця.

Нідерландські прізвища